Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bohdan Ulihrach che ha battuto in finale Jiří Novák 6-4, 65-7, 6-3.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (semifinali)
 Bohdan Ulihrach (Campione)
 Michal Tabara (quarti di finale)
 Jiří Novák (finale)

 Andrew Ilie (primo turno)
 Nicolás Massú (primo turno)
 Markus Hipfl (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2001